Dietendorf ist ein Ortsname:
 Dietendorf (Burgebrach), Dorf der Marktgemeinde Burgebrach im Landkreis Bamberg, Bayern
 Dietendorf (Neudietendorf), ehemaliger Ortsteil von Neudietendorf in der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt im Landkreis Gotha, Thüringen
 Dietendorf (Wetterzeube), Ortsteil von Wetterzeube im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt 

Siehe auch:
 Diedendorf
 Dietenhausen